Мшанецька сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район
 Мшанецька сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Мшанецька сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Мшанецька сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район